Латга́льцы (, latgalīši; ) — этническая группа в составе латышей либо отдельная от латышей, коренное население Латгалии — историко-культурной области в восточной части Латвии. Подсчеты численности осложняются тем, что в Латвии официально не существует национальности «латгалец», вместо этого все представители этой идентичности причисляются к латышам.

История 
Сформировались на основе восточных латгалов, населявших земли Инфлянтского воеводства Речи Посполитой после 1620 года, а в XIX веке — три уезда (Двинский, Режицкий, Люцинский) Витебской губернии Российской империи.
Большинство верующих латгальцев исповедует католицизм, что отличает их от других латышей, являющихся преимущественно лютеранами. Письменная латгальская традиция ведёт отсчёт с середины XVIII века.

Часть латгальцев считают себя этнической группой, отдельной от латышей. Однако большинство считает, что современные латгальцы являются этнической группой в составе латышей, объединенных диалектом, который имеет много региональных разновидностей. Количество людей, которые идентифицируют себя как отдельные от латышей, неизвестно, потому что латвийское правительство не идентифицирует латгальцев как отдельную группу в данных переписи.

Латгальский язык имеет свой грамматический строй и речевую систему, рассматривается лингвистами либо как самостоятельный язык, входящий в восточную группу балтийских языков, либо как часть латышского языка. В Латвийской Республике латгальский язык, согласно статье 3 закона о государственном языке 1999 года, считается разновидностью латышского языка.

По оценкам Европейской комиссии, в настоящее время на латгальском говорит около 150 тыс. человек, хотя в начале XX века это число могло достигать полмиллиона.

В Латвии проживают около 150 тыс. латгальцев (около 7 % населения всей Латвии и 12 % от всех латышей в Латвии), по другим данным, на 2007 год в Латвии проживает свыше 500 тыс. латгальцев (от 11 % до 22 % от общего населения Латвии), но подсчёты осложняются тем, что официально в Латвии нет отдельной национальности «латгальцы». Незначительное количество латгальцев проживает в России, преимущественно в Красноярском крае и Новосибирской области.

Расселение в России 
Согласно переписи 2010 года, в Российской Федерации проживает 1101 латгалец, в том числе:
 Красноярский край — 578
 Новосибирская область — 174
 Томская область — 87
 Кемеровская область — 67
 Хакасия — 35
 Омская область — 21
 Санкт-Петербург — 15
 Тюменская область — 9
 Краснодарский край — 9
 Калининградская область — 8
 Самарская область — 7
 Приморский край — 7
 Вологодская область — 6
 Коми — 6
 Амурская область — 6
 Якутия (Саха) — 6
 Волгоградская область — 6

См. также 
 Латгальские фамилии
 Латгалия
 Латгалы
 Ливы

Примечания

Литература 
 Франч Кемп, Монография, Латгальцы, 1910г
 Колоткин М. Н. Латгальские поселенцы в Сибири — Ачинск, СПб., 2012 — 69 с. — ISBN 978-5-8465-1261-0

Ссылки 
 LATGALE — LATGOLA — о Латгалии и латгальцах
 За Латгалию! В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык: Прибалтика: Бывший СССР: Lenta.ru https://lenta.ru/articles/2017/08/18/latgalia/

Балты
Народы Латвии
Латгалия